Сенони (плем'я) — галльське плем'я
 Сенони (місто) — поселення в римській Галлії
 Сенони (фонетика) — стійкі послідовності фонем